

Скідмор — місто, штат Міссурі
 Скідмор — переписна місцевість, штат Техас